Modulazione di ampiezza usata in telegrafia e nei radioaiuti NDB
A1A è una strada statale della Florida